USS Reprisal je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Reprisal (1776) 
 USS Reprisal (CV-35)

Reprisal